Pouta jsou omezující zařízení, které slouží ke spojení obou rukou člověka dohromady. Skládají se ze dvou částí, které jsou dohromady spojené řetězem anebo pantem. Každá polovina má otáčející ruku se zařízením, které znemožňuje otevření pout, jakmile jednou byla zavřena. Bez klíče pouta nelze odstranit a spoutaná osoba tedy nemůže posunout své ruce dále, než pár centimetrů od sebe, což způsobuje, že spoustu běžných úkolů je nemožné anebo obtížné provést. Spoutání je obvykle prováděno policií (jedná se o donucovací prostředek), aby zamezila podezřelým utéci. Pouta se přikládají obvykle zepředu, či zezadu na ruce, případně je možné osobu připoutat i k vhodnému předmětu, např. zábradlí.

Reference

Externí odkazy 
 
 

Policie
BDSM